Брайан Стивен Ривера Андранго ( ; родился 26 февраля 1997 года в Куининде, Эквадор) — эквадорский футболист, защитник клуба «Гуаякиль Сити».

Биография 
Ривера — воспитанник клуба «Индепендьенте дель Валье». 22 июля 2017 года в матче против «Макары» он дебютировал в эквадорской Примере.

В 2019 году вместе с «Индепендьенте дель Валье» выиграл Южноамериканский кубок. Попадал в заявку на матчи турнира семь раз, но в итоге на поле не появился ни разу.

С 2020 года выступает за гуаякильскую «Барселону». В 2021 году был отдан в аренду в «Гуаякиль Сити».

Титулы 
  Чемпион Эквадора (1): 2020
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2019 (не играл)

Примечания

Ссылки 

Футболисты Эквадора
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Гуаякиль Сити»